Hicklin ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Hicklin (* 1985), englischer Singer-Songwriter und Komponist
 Jörg Hicklin (* 1932), Schweizer Bildhauer, Lichtplastiker und Fotograf